Чемпионат Южной Америки по футболу:
 Кубок Америки по футболу — проводится с 1910 года (неофициально, официально — с 1916).
 Чемпионат Южной Америки по футболу (до 20 лет) — с 1954 года.
 Чемпионат Южной Америки по футболу (юноши до 17 лет) — с 1985 года.
 Чемпионат Южной Америки по футболу (юноши до 15 лет) — с 2004 года.

См. также 
 Кубок Америки (значения)